Cardeñosa puede referirse a:

Geografía 
 Cardeñosa, municipio de la provincia de Ávila.
 Cardeñosa, localidad del municipio de Riofrío del Llano, de la provincia de Guadalajara.
 Cardeñosa de Volpejera, municipio de la provincia de Palencia.

Personas 
 Julio Cardeñosa Rodríguez, exfutbolista internacional del Betis y de la selección española.

Títulos nobiliarios 
 Marquesado de Cardeñosa, título nobiliario de España.